Redeconomia é uma rede de supermercados da cidade do Rio de Janeiro.

História 
 

No ano de 1998, em agosto, foi criada a Rederj - Associação Redeconomia de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, quando sete supermercados: Cariocão, Celma, Feira Nova, Germans, Princesa, Rosana e Torrebela - com um total de 37 lojas, que passaram a operar sob uma marca comercial unificada. A estratégia foi uma forma de competir em pé de igualdade com outras empresas maiores, nacionais ou transnacionais, em condições de estabelecer parcerias com Produtores, Distribuidores e Fornecedores de Serviço foi a que pareceu viabilizar mais profundamente os objetivos pretendidos.

No decorrer de oito anos desde sua fundação, a Redeconomia recebeu a adesão de outras oito empresas: Flor da Posse, Impacto, Montreal, Polisuper, Rei, Rei do Rio, Rainha da Serra, Rainha da Figueira e Zona Norte - operando, em julho de 2005, com setenta lojas, e consolidando a posição de maior rede associativista no país.

No início de 2009 a rede se uniu a outra rede associativa: o Multi Market, gerando a Multieconomia. A fusão durou poucos meses, sendo desfeita em setembro, quando as duas redes voltaram a atuar em separado.

A rede reúne outras pequenas redes de supermercado que anteriormente atuavam independentemente:
Cariocão Supermercados  	 	
Polisuper Supermercados
Celma Supermercados	
Rainha da Figueira
Feira Nova Supermercados	
Rei do Rio Supermercados
Flor da Posse Supermercados
Rei Supermercados
Impacto Supermercados	
Zona Norte Supermercados
Montreal Supermercado
Compre Mais

Slogan 
Rede Economia - Tudo Pra Você Economizar Mais.

Ligações externas 

 

Supermercados do Rio de Janeiro